Россия молодая может означать:

 «Россия молодая» — либеральное движение, основанное в 1998 году Борисом Немцовым, одно из создателей Союза правых сил.
 «Россия молодая» — молодёжное политическое объединение, основанное в 2005 году.
 «Россия молодая» — роман Юрия Германа (1952).
 «Россия молодая» — фильм Ильи Гурина, экранизация одноимённого романа Ю. Германа (1982).
 «Россия молодая» — проект детско-молодёжного канала с участием Стивена Спилберга и Кшиштофа Занусси

См. также